Abelló y/o Abello pueden referirse a:

Edificios 

 Fábrica de productos químicos Abelló, complejo industrial en la comunidad autónoma de Castilla y León (España), Bien de Interés Cultural;

 Museo Abelló, museo de la provincia de Barcelona (España);

Personas 

 Albert Abelló (1960), empresario y político español;

 Ana María Abello (1979), actriz colombiana;

 Antònia Abelló (1913-1984), feminista española;

 Jorge Enrique Abello (1968), actor colombiano;

 Josep Andreu Abelló (1906-1993), político español;

 Joan Abelló (1922-2008), pintor y coleccionista de arte, español;

 Juan Abelló Gallo (1941), empresario y coleccionista de arte, español;

 Juan Abelló Pascual (1895-1983), farmacéutico y empresario, español;

 María Alejandra Abello (1973), zoóloga, paleontóloga, palinóloga, y profesora argentina.

 Lucía Martín Abello (1993), actriz española;

 Montserrat Abelló (1918-2014), poetisa y traductora española;

 Natalia Abello (1967), abogada y política colombiana;

 Ronal Moreno Abello (1942-2009), ingeniero colombiano;

 Yezid García Abello (1948), ingeniero y político colombiano;